Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. Februar 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Dubai